Kamenar kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:
Kamenar (Boergas), een dorp in oblast Boergas
Kamenar (Razgrad), een dorp in oblast Razgrad
Kamenar (Varna), een dorp in oblast Varna
Kamenari, een dorp in de oblast Veliko Tarnovo